Das dritte Auge steht für:

 Das dritte Auge (1966), italienischer Horrorfilm von Mino Guerrini
 Das dritte Auge (Album), Studioalbum der Hip-Hop-Gruppe Die Firma